Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno J.

Reference

J